Neotrygon annotata  — вид рода Neotrygon из семейства хвостоко́ловых отряда хвостоколообразных надотряда скатов. Эти рыбы обитают в восточной части Индийского и западной части Тихого океана у северного побережья Австралии. Максимальная зарегистрированная ширина диска 24 см. Грудные плавники срастаются с головой, образуя ромбовидный диск, ширина которого превосходит длину. Рыло слегка вытянутое и заострённое. Довольно короткий хвост покрыт чередующимися чёрными и белыми полосами. На хвостовом стебле присутствуют вентральный и дорсальный кожные кили. Окраска дорсальной поверхности диска ровного коричневатого цвета. Вокруг глаз имеется характерная тёмная отметина в виде маски. На спине и у основания хвоста пролегает ряд колючек, остальная кожа лишена чешуи.  

Подобно прочим хвостоколообразным Neotrygon annotata размножаются яйцеживорождением. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. В помёте 1—2 новорождённых. Рацион этих скатов состоит из настоящих креветок, полихет и в меньшей степени мелких костистых рыб. Эти скаты не являются объектом целевого промысла. Попадаются в качестве прилова при промысле донными тралами.

Таксономия и филогенез 
Впервые новый вид был научно описан в 1987 году как Dasyatis annotata. Видовой эпитет происходит от слов  — «не» и  — «помеченный» и обусловлен однотонной окраской этих скатов. Голотип представляет собой самца с диском шириной 21,2 см, пойманного у берегов Западной Австралии. Учёный отнёс новый вид к роду скатов-хвостоколов, отметив, что он принадлежит к группе с отметиной в виде «маски», в которую также включил Dasyatis kuhlii. В 2008 году на основании морфологических и молекулярных данных группа kuhlii была поднята до статуса полноценного рода Neotrygon. 

Проведённый в 2012 году филогенетический анализ показал, что Neotrygon annotata и ''Neotrygon ningalooensis являются базальными членами клады рода Neotrygon. Расхождение признаков и свойств внутри вида Neotrygon annotata произошла по оценкам 54 млн лет назад. Более того, исследованные виды разделились на две генетически раздельные клады, и это дало основание предположить, что Neotrygon annotata представляет собой комплекс видов. Предположительно принадлежащие к нему два вида разошлись примерно  4,9 млн лет назад. Эта дивергенция, вероятно, произошла из-за расщепления популяции, связанной с тем, что изменилась береговая линия.

Ареал и места обитания 
Neotrygon annotata обитают у северного побережья Австралии от островов Уэлсли, Квинсленд, до , Западная Австралия, включая залив Карпентария, Арафурское и Тиморское море. Есть неподтверждённые данные о присутствии данного вида в водах Новой Гвинеи. Эти скаты встречаются на континентальном шельфе на глубине от 2 до 62 м. Подобно большинству хвостоколов они ведут донный образ жизни, предпочитают мягкий грунт. В их ареале встречаются несколько видов рода Neotrygon, по сравнению с которыми Neotrygon annotata в целом держатся на бо́льшем удалении от берега.

Описание 
Грудные плавники этих скатов срастаются с головой, образуя ромбовидный плоский диск, ширина которого в 1,1—1,3 раза превышает длину, края плавников («крыльев») закруглены. Передний край изгибается, треугольное рыло формирует тупой угол, его заострённый кончик выступает за края диска. Позади мелких близко поставленных глаз расположены брызгальца. На вентральной поверхности диска имеются 5 пар жаберных щелей, рот и тонкие, длинные ноздри. Между ноздрями пролегает лоскут кожи с бахромчатым нижним краем. Рот изогнут в виде дуги, по углам имеются борозды, а на дне ротовой полости 2 тонких отростка. Мелкие притуплённые зубы расположены как во рту, так и снаружи. Брюшные плавники довольно крупные, с заострёнными концами.
 
Кнутовидный, утончающийся к кончику  хвост лишь слегка превышает длину диска. На дорсальной поверхности рядом с уплощённым основанием хвостового стебля расположены 2 шипа, соединённые протоками с ядовитой железой. Позади шипов на хвостовом стебле имеются кожные складки, из которых вентральная длинная, а дорсальная короткая и низкая. Кожа в целом лишена чешуи, за исключением ряда выстроенных близко друг к другу вдоль позвоночника позади брызгалец 4—13 мелких колючек и другого ряда из 0—4 колючек за шипом. Окраска дорсальной поверхности диска серо-зелёного цвета, края розоватые. Вокруг глаз имеется характерная тёмная отметина в виде «маски», кроме того, позади брызгалец расположены два маленьких пятна. Хвост позади шипа покрыт чередующимися тёмными и светлыми полосами различной ширины. Кончик хвоста чёрный. Вентральная поверхность диска белая. Вентральная хвостовая кожная складка светло-серого цвета. Максимальная зарегистрированная ширина диска 24 см, а общая длина 45 см.

Биология 
Neotrygon annotata охотятся на поверхности дна и не выкапывают добычу из грунта. Основу рациона этих скатов составляют настоящие креветки и полихеты, вторичным источником пищи служат мелкие костистые рыбы, креветки  Penaeidae и бокоплавы. Рацион крупных особей более разнообразный и содержит бо́льшую долю полихет.На Neotrygon annotata паразитируют ленточные черви  Acanthobothrium jonesi.

Подобно прочим хвостоколообразным Neotrygon annotata  относятся к яйцеживородящим рыбам. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. В помёте 1—2 новорождённых с диском шириной 12—14 см. Самцы и самки достигают половой зрелости при ширине диска 20—21 и 18—19 см соответственно. Продолжительность жизни оценивается в 9 лет для самцов и 13 лет для самок.

Взаимодействие с человеком 
Neotrygon annotata не являются объектом целевого лова. Они попадаются в качестве прилова при коммерческом промысле креветок. Пойманных рыб обычно выбрасывают за борт, однако уровень выживаемости у них низкий. Исторически на численность популяции оказал негативное влияние траловый промысел, который интенсивно проводился китайскими, тайваньскими и японскими рыболовными судами в водах Австралии с 1959 по 1991 год. Из-за ограниченного ареала и медленного воспроизводства  Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».

Примечания

Литература 
 .

Хвостоколообразные
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Животные, описанные в 1987 году